

Onomastica
Iorio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Angelo Iorio – calciatore italiano
Angelo Michele Iorio – politico italiano
Elisa Iorio – ginnasta italiana
Gianni Iorio – fisarmonicista, pianista e compositore italiano
Maurizio Iorio – calciatore e commentatore televisivo italiano
Michelangelo Iorio – politico italiano
Nello Iorio – comico, cabarettista e attore italiano
Pam Iorio – politica statunitense
Pierluigi Iorio – attore italiano
Pio Iorio – scultore e pittore italiano

Pagine correlate
Jorio